Няньково — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Няньково — деревня в Новогрудском районе Гродненской области.

Россия 
 Няньково — деревня в Ростовском районе Ярославской области.